Дзитос има више значења:

 Дзитос (Чичимила), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Дзитос (Еспита), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Дзитос (Мотул), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Дзитос (Панаба), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику